LYT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lady Elliot Island (Australia)